4A peut faire référence à :
 4A, quatrième veine anale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes ;
 4A Games, un développeur de jeux vidéo ukrainien ;
  ;
 Pixel 4a, un smartphone Android sorti en 2020 ;
 Route nationale 4a, reliant Vincennes à Joinville-le-Pont ;
 Türksat 4A, un satellite de télécommunications turc.

Voir aussi